Lennox pode referir-se a:

Pessoas 
Duque de Lennox
Bobby Lennox
Annie Lennox
E. J. Lennox

Lugares 
Lennox (Califórnia)
Lennox (Dakota do Sul)
Ilha de Lennox, uma das  Ilhas do Beagle, pertencentes ao Chile, próximas ao Canal Beagle

Desambiguação